Jade se puede referir a:

 Jade, una gema de color verde compuesta de jadeíta o nefrita.
 Jade, una planta de jardín del género Crassula, con hojas ovaladas (de ahí su nombre de Crassula ovata).
 Jade, película de suspense estadounidense de 1995.
 Jade (cómic), personaje superpoderoso de ficción del universo DC hija del Linterna Verde.
 Jade (Mortal Kombat), personaje de Mortal Kombat].
 Jade (software), aplicación para convertir libros escritos en formato DocBook a PDF.
 JADE, acrónimo de Java Agent Development Framework, una plataforma para el desarrollo de agentes inteligentes.
 Jade (canción), una canción del grupo de rock X Japan.
 Jade, un río de Alemania.